

Cinema 
La cura –  film del 2022 di Francesco Patierno

Musica 
 La cura – album di Franco Battiato del 2000
 La cura – album di Thirstin Howl III del 2006
 La cura – singolo di Frankie Ruiz del 1985
 La cura – singolo di Franco Battiato del 1996

Altro 
 La cura – racconto di Hermann Hesse
 La Cura – isola della Laguna di Venezia
La cura (Cure) – episodio della sesta stagione di Stargate SG-1

Pagine correlate 
Cura (disambigua)